Vila Zilda pode ser:
Vila Zilda, bairro da cidade de São Paulo, no distrito do Tremembé
Vila Zilda, bairro da cidade de São Paulo, no distrito do Tatuapé
Vila Zilda, bairro da cidade do Guarujá

Desambiguação